Balducci ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Balducci (* 1986), italienische Tennisspielerin
 Armenia Balducci (* 1933), italienische Schauspielerin
 Corrado Balducci (1923–2008), italienischer Theologe, Dämonologe und Autor
 Ezio Balducci, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1929/1930
 Fabio Balducci (* 1964), italienischer Künstler, siehe Marie Cool Fabio Balducci
 Franco Balducci (1922–2001), italienischer Schauspieler
 Gabriele Balducci (* 1975), italienischer Radrennfahrer

 Nullo Balducci, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1903
 Pierluigi Balducci (* 1971), italienischer Jazzmusiker
 Richard Balducci (1922–2015), französischer Filmregisseur